OON steht für:
 Orden von Oranien-Nassau, niederländischer Verdienstorden
 Officer of the Order of the Niger, Offizier des nigerianischen Ordens des Nigers

Oon steht für:
 Oon, Sonderform der antiken griechischen Feinkeramik

oon steht für:
 Onge (Sprache) (ISO-639-3-Code), andamanische Sprache der indigenen Onge auf Little Andaman, Andamanen

Siehe auch:
 OÖN

Abkürzung